Neumayer kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Neumayer (strömfåra), 
 Neumayer (udde i Antarktis, lat -63,70, long -60,55), 
 Mount Neumayer, 

Robotskapade Antarktisförgreningar